Google Friend Connect é uma aplicação web que permite a adicionar recursos de redes sociais diretamente a um site ou blog qualquer.

A primeira versão do Google Friend Connect foi apresentada oficialmente ao público em dezembro de 2008. Através deste recurso, um usuário usando uma conta Google, Yahoo! ou OpenID, pode interagir com outros visitantes do site ou de sua própria rede social, compartilhando recursos, arquivos ou aplicações OpenSocial.

Ligações externas 
 Página oficial

Google
Web 2.0
Produtos descontinuados em 2012
Extinções em 2012